Алгебра Хопфа — асоціативна алгебра з одиницею, що є також коасоціативною коалгеброю з коодиницею і, таким чином, біалгеброю з антигомоморфізмом спеціального виду. Названа на честь Хайнца Хопфа.

Алгебри Хопфа зустрічаються в алгебраїчній топології, де вони виникли у зв'язку з концепцією H-простору, в теорії групових схем, в теорії груп (завдяки концепції групового кільця), і в багатьох інших розділах математики, що робить їх одним з найвідоміших прикладів біалгебр. Алгебри Хопфа також вивчаються як самостійний предмет, у зв'язку з великою кількістю певних класів алгебр Хопфа і проблем їх класифікації.

Означення 

Алгебра Хопфа — асоціативна і коасоціативна біалгебра  над полем  разом з -лінійним відображенням  (що називається антиподом) таким, що наступна діаграма є комутативною:

Тут  — кодобуток біалгебри,  — добуток алгебри,  — одиниця алгебри і  — коодиниця. 

У позначеннях Свідлера, ця властивість записується як:
 .

Наведене означення можна узагальнити для алгебр над кільцями (досить у означенні замінити поле  на комутативне кільце ).

Означення алгебри Хопфа є двоїстим самому собі (це відображено в симетрії наведеної діаграми), зокрема, якщо можна задати двоїсту алгебру до  (це завжди можливо якщо  є скінченновимірним простором) то вона автоматично є алгеброю Хопфа.

Структурні константи 
Зафіксувавши базис  алгебри як векторного простору, алгебру Хопфа можна описати за допомогою структурних констант

для множення:

для кодобутку:

для антипода:

Асоціативність алгебри тоді вимагає рівності

для коасоціативності має виконуватися рівність

Також для структурних констав має бути

Властивості антипода 

В означенні алгебр Хопфа для антипода  часто ставиться вимога існування -лінійного оберненого відображення, яке автоматично існує у скінченновимірному випадку, або якщо алгебра  є комутативною, кокомутативною або, більш загально, квазітрикутною.

Взагалі кажучи,  є антигомоморфізмом , так  - гомоморфізм, який буде автоморфізмом, якщо  є оборотним.

Якщо , то алгебра Хопфа, як кажуть, є інволютивною (основним прикладом інволютивної алгебри є *-алгебра). Якщо  — скінченновимірна напівпроста алгебра над полем характеристики нуль, що є комутативною або кокомутативною, то вона є інволютивною.

Якщо біалгебра  допускає антипод , то  є єдиним (довільна біалгебра допускає щонайбільше 1 структуру алгебри Хопфа). 

Антипод є аналогом відображення інверсії на групі, яке відображає  у .

Підалгебри Хопфа 

Підалгебра  алгебри Хопфа  є підалгеброю Хопфа, якщо вона є підкоалгеброю  і антипод  відображає  в . Іншими словами, підалгебра Хопфа  - це підпростір в алгебрі Хопфа, замкнутий щодо множення, кодобутку і антипода. Теорема Ніколса — Зеллер (Nichols - Zoeller) про вільність стверджує, що якщо  є скінченновимірною то натуральний -модуль  є вільним модулем скінченного рангу, що дає узагальнення теореми Лагранжа для підгруп. Як наслідок цього, підалгебра Хопфа напівпростої скінченновимірної алгебри Хопфа автоматично є напівпростою.

Підалгебра Хопфа  називається правою нормальною підалгеброю алгебри Хопфа , якщо вона задовольняє умові стабільності,  для всіх  з , де приєднане відображення  задане як  для всіх  з  і  з . Підалгебра Хопфа  є лівою нормальною в  якщо вона інваріантна при лівому приєднаному відображенню  для всіх  з . Обидві умови нормальності є еквівалентними, якщо антипод  є бієктивним. У цьому випадку  називається нормальною підалгеброю Хопфа. 

Нормальна підалгебра Хопфа  в  задовольняє умові рівності підмножин: , де  позначає ядро коодиниці . З цієї умови нормальності випливає, що  — ідеал алгебри Хопфа  (тобто є ідеалом алгебри в ядрі коодиниці, коідеалом коалебри і стійким під дією антипода). Як наслідок, можна визначити факторалгебру Хопфа  і епіморфізм , аналогічно відповідним конструкціям нормальних підгруп і факторгруп у теорії груп.

Приклади

Когомології груп Лі  

Алгебра когомологій групи Лі — алгебра Хопфа: множення задано -добутком, а кодобуток

 

множенням групи . 

Це спостереження було фактично джерелом поняття алгебри Хопфа. Використовуючи цю структуру, Хопф довів структурну теорему для алгебри когомологій груп Лі. 

Теорема Хопфа  Нехай  — скінченновимірна, суперкомутативна, кокомутативна алгебра Хопфа над полем характеристики 0. Тоді  (як алгебра) є вільною зовнішньою алгеброю з генераторами непарного степеня.

Квантові групи  

Всі приклади вище є або комутативними (тобто множення є комутативним) або кокомутативними (тобто , де  — перестановка тензорних множників, задана як . Іншими цікавими прикладами алгебр Хопфа — деякі деформації або «квантування» прикладу 4, які не є ні комутативними, ні кокомутативними. Ці алгебри Хопфа часто називають квантовими групами.  

Ідея полягає в наступному: звичайна алгебрична група може бути описана в термінах алгебри Хопфа регулярних функцій. Ми можемо тоді думати про деформації цієї алгебри Хопфа як про опис деякої «квантованої» алгебричної групи (хоча вона і не є алгебричною групою). Багато властивостей алгебричних груп, а також конструкції з ними мають свої аналоги для деформованих алгебр Хопфа. Звідси назва «квантова група».

Аналогія з групами  

Аксіоми груп можна подати за допомогою тих же діаграм (еквівалентностей, операцій) що і алгебри Хопфа, де  — множина, а не модуль. У цьому випадку: 
 кільце  замінюється множиною з 1 елемента 
 є природна коодиниця (відображення в єдиний елемент) 
 є природний кодобуток (діагональне відображення) 
 одиниця — нейтральний елемент групи 
 множення — множення в групі 
 антипод — обернений елементу в групі.

В цьому сенсі групи можна розглядати як алгебри Хопфа над полем з одного елемента.

Примітки

Див. також 
 Коалгебра

Література 
 .
 Pierre Cartier, A primer of Hopf algebras , IHES preprint, September 2006, 81 pages
 
 H. Hopf, Uber die Topologie der Gruppen-Mannigfaltigkeiten und ihrer Verallgemeinerungen, Ann. of Math. 42 (1941), 22–52. Reprinted in Selecta Heinz Hopf, pp. 119–151, Springer, Berlin (1964). , 
 
 .

 

Абстрактна алгебра